Кшижан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кшижан, Корла Божидар (1886—1924) — лютеранский священник, лужицкий писатель.
 Кшижан, Ян (1880—1959) — лютеранский священник, лужицкий писатель и общественный деятель, председатель культурно-общественного общества «Домовина».
 Кшижан, Ян Павол (1854—1923) — лютеранский священнослужитель, серболужицкий писатель, поэт и председатель культурно-просветительской организации «Матица сербская».